Copa Sudamericana 2015 är den fjortonde säsongen av den sydamerikanska fotbollsturneringen Copa Sudamericana. För 2015 års säsong kommer 47 lag att deltaga (från de tio länderna anslutna till Conmebol). Alla länder får fyra platser vardera i turneringen, förutom Argentina som har sex deltagande lag och Brasilien som har åtta deltagande lag. Utöver detta kvalificerar sig mästaren av Copa Sudamericana 2014 för turneringen. Turneringen kommer att spelas med utslagsmatcher i form av dubbelmöten. Segraren av Copa Sudamericana kvalificerar sig för Recopa Sudamericana 2016 mot segraren av Copa Libertadores 2015 samt för Suruga Bank Cup 2016 mot vinnaren av J. League 2015.

Deltagande lag
Totalt deltar 47 lag i Copa Sudamericana 2015, varav 8 från Brasilien, 6 från Argentina, fyra från vardera av de övriga åtta länderna i CONMEBOL samt vinnarna av Copa Sudamericana 2014. Lagen gick in i antingen den första omgången (alla lag förutom de från Argentina och Brasilien), den andra omgången (lagen från Brasilien och Argentina) eller i åttondelsfinalen (segraren av Copa Sudamericana 2014).

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
Copa Libertadores 2015
Recopa Sudamericana 2016
Suruga Bank Cup 2016

2015 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2015
2015